Canche, fiume francese che scorre nel dipartimento di Passo di Calais (Nord-Passo di Calais) e sfocia nella Manica;
 Canche, fiume francese che scorre nel dipartimento di Saona e Loira (Borgogna), affluente della Celle, a sua volta affluente dell'Arroux.